Babica – potok, dopływ Raby
 Babica – struga, dopływ Elbląga
 Babica – szczyt w Beskidzie Makowskim

2 miejscowości w Polsce:
 Babica – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Wadowice
 Babica – wieś w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Czudec oraz przystanek kolejowy Babica i Babica Kolonia

1 miejscowość w Serbii
 Babica (Serbia)

Zobacz też